Кубок Харківської області з футболу — обласне футбольне змагання серед аматорських команд. З 1998 року має назву «Кубок Харківської області пам'яті Миколи Уграїцького». Проводиться під егідою Харківської обласної асоціації футболу.

Усі переможці

Див. також 
 Чемпіонат Харківської області з футболу
 Суперкубок Харківської області з футболу

Посилання 
 ФІНАЛІСТИ КУБКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1946—2019) на сайті Харківської обласної асоціації футболу. Архівна версія документу
 Візитна картка Харківської обласної асоціації футболу
 Стан розвитку футболу в Харківській області (1977—2001)
 Кубок Харківської області з футболу пам'яті М. Т. Уграїцького

Примітки 

Харківська область